Anatoli Semienovitch Levtchenko (en ) est un cosmonaute soviétique, né le  et mort le .

Biographie 
Anatoli Levchenko a été sélectionné en tant que cosmonaute le  dans le groupe Bourane (LII-1).

Vol réalisé 
Il a réalisé un unique vol comme expérimentateur sur Soyouz TM-4, le , en tant que membre de l'expédition Mir LII-1, à bord de la station Mir. Il revient sur Terre le  à bord de Soyouz TM-3.

Notes et références

Liens externes 
  Biographie d'Anatoli Semienovitch Levtchenko, Héros de l'Union soviétique
  Biographie d'Anatoli Semienovitch Levtchenko, cosmonaute soviétique
  Un résumé précis des vols effectués

Cosmonaute soviétique
Cosmonaute ukrainien
Héros de l'Union soviétique
Récipiendaire de l'ordre de Lénine
Pilote-cosmonaute de l'Union soviétique
Membre du Parti communiste de l'Union soviétique
Titulaire de la médaille « Vétéran du Travail »
Naissance en mai 1941
Naissance en RSS d'Ukraine
Naissance dans l'oblast de Kharkiv
Décès en août 1988
Décès à Moscou
Décès à 47 ans
Décès en RSFS de Russie